Шта́длер () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Андреас Штадлер (; 1896—1941) — австрійський важкоатлет, чемпіон світу (1923) й призер Олімпійських ігор (1924).
 Антон Штадлер (; 1753—1812) — австрійський музикант і композитор.
 Мечислав Штадлер (; 1891— ?) — львівський інженер, архітектор.
 Сильвестр Штадлер (; 1910—1995) — німецький воєначальник, СС-бригадефюрер та генерал-майор Ваффен-СС часів Третього Рейху.
 Симон Штадлер (; 1983) — німецький професійний тенісист.
 Тереза Штадлер (; 1936—2001) — югославська шахістка, гросмейстер (1977).
 Ернст Штадлер (; 1883—1914) — німецько-французький поет, письменник, філолог, перекладач.

Інше 
 Штадлер — компанія з виробництва локомотивів і залізничного рухомого складу
 Штадлер () — колишній угорський футбольний клуб з міста Акасто.

Німецькі прізвища